Roland Hertner ist der Name folgender Personen:

* Roland Hertner (Leichtathlet) (* 1957), Schweizer Crossläufer und Hindernisläufer
 Roland Hertner (Rennfahrer) (* 1959), deutscher Motorsportler und Unternehmer

Siehe auch:
 Roland Härdtner (* 1964), deutscher Perkussionist